Sint-Jozefschool (Tegelen)
Sint-Jozefschool (Hillegom)